Bonzano ist der Familienname folgender Personen:
Adolphus Bonzano (1830–1913), US-amerikanischer Bauingenieur
 Albert Bonzano (1905–??), französischer Ruderer
 Giovanni Bonzano (1867–1927), italienischer Kardinal
 Henri Bonzano (1903–??), französischer Ruderer